kerkdienst (protestants) of mis (rooms-katholiek).
kruising (bouwkunst), plaats in een kerk of kathedraal waar het schip en de dwarstransepten elkaar raken.